Ха́рви Фи́ллипс (; 2 декабря 1929, Орора — 20 октября 2010, Блумингтон) ― американский тубист и музыкальный педагог.

Биография 

Харви Филлипс родился в семье фермеров Джесса и Лотти Филлипс в городе Орора. Он был младшим из десяти детей в семье. Вскоре после его рождения семья переехала в Марионвиль. Филлипс начал заниматься музыкой, играя на сузафоне в школьном оркестре. Некоторое время он учился в университете Миссури, однако не окончив его, начал играть в оркестре цирка «Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus». Он гастролировал с цирком около двух лет, пока не встретил в Нью-Йорке солиста Нью-Йоркского филармонического оркестра тубиста Уильяма Белла, который, разглядев талант молодого музыканта, помог ему получить стипендию на обучение в Джульярдской школе. Окончив Джульярдскую, а также Манхэттенскую школу музыки, Харви Филлипс некоторое время работал в оркестрах  и Нью-Йоркского балета, а также играл в составе Нью-Йоркского брасс-квинтета.

В 1971 году Харви Филлипс по рекомендации Уильяма Белла был приглашён в университет Индианы в Блумингтоне, где он преподавал до 1994 года. Филлипс был крупным пропагандистом своего инструмента, считавшим его несправедливо недооцененным и обладающим большими техническими и выразительными возможностями. За стремление расширить арсенал виртуозных средств инструмента он был получил в прессе прозвище «Паганини тубы». Филлипс также занимался организацией многочисленных концертов и фестивалей тубной музыки. В частности, ему принадлежит идея «TubaChristmas» — ежегодного рождественского концерта ансамбля тубистов в здании Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке. Впоследствии подобные концерты стали проводиться и в других городах США. В 2009 году они прошли в 259 американских городах. В 2007 году Харви Филлипс стал первым в истории исполнителем на духовом инструменте, вошедшим в .

Харви Филлипс скончался в своём доме в Блумингтоне 20 октября 2010 года от болезни Паркинсона.

Примечания

Ссылки 
 Харви Филлипс на сайте университета Индианы 
 Харви Филлипс на сайте издательства «Windsong Press Limited» 
 Харви Филлипс на сайте зала славы американской классической музыки 

Тубисты по алфавиту
Тубисты США
Академические музыканты США